Comitatul McDowell sau McDowell County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 McDowell County, North Carolina 
 McDowell County, West Virginia